Stollenhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile in Baden-Württemberg:
 Stollenhof (Schwäbisch Gmünd), Weiler im Stadtteil Rechberg der Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Stollenhof (Wüstenrot), Weiler der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

Ortsteile in Bayern:
 Stollenhof (Schnelldorf), Weiler der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stollenhof, ehemalige Bezeichnung des Ortsteils Stollen der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern